Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8 и 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в тройном прыжке являлась Ольга Саладуха из Украины.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 14,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 8 июля 2016 года. В сектор вышли 22 участницы.

Финал 
Основные соревнования в тройном прыжке у женщин прошли 10 июля 2016 года. Патрисия Мамона из Португалии, после пяти попыток находившаяся на четвёртом месте, в заключительном прыжке установила новый национальный рекорд, 14,58 м, и впервые в карьере стала чемпионкой Европы.

Примечания

Ссылки 
 

тройной